Termin -{Benzil reduktaza}- ima više značenja.

 Benzil reduktaza (formira (R)-benzoin)
 Benzil reduktaza (formira (S)-benzoin)